Eckart o Eckhart puede referirse a:
 Dietrich Eckart, político alemán de finales del siglo XIX y comienzos del XX.
 Meister Eckart o Maestro Eckart o Eckhart, místico alemán de finales del siglo XIII y comienzos del XIV.